Cedar Bluff ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cedar Bluff (Alabama)
 Cedar Bluff (Iowa)
 Cedar Bluff (Kentucky)
 Cedar Bluff (Michigan)
 Cedar Bluff (Mississippi)
 Cedar Bluff (Missouri)
 Cedar Bluff (Tennessee)
 Cedar Bluff (Virginia)

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Cedar Bluff (Erhebung, Kentucky)	
 Cedar Bluff (Erhebung, Virginia)	

Siehe auch:
 Cedar Bluffs